Die Tunis Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 28. April bis 4. Mai 2014 in Tunis stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 26. und 27. April 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 18 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Juan Lizariturry
 Flavio Cipolla
 Gianluca Naso
 Alessandro Giannessi

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 135 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Tunis